El término Freire puede referirse a:

Lugares 
Freire (Chile), comuna de Chile en la provincia de Cautín de la Región de Araucanía.
Estación Freire, estación de ferrocarril de la ciudad anterior. 
Estación Freire (Metrotren), estación del servicio de trenes Nos-Estación Central.

Empresas
Freire Shipyard, Astillero español vigués, fundado por Paulino Freire en 1895.

Autores de nombres botánicos 
 A.V.Freire - Alma Virgina Freire 1963-
 C.V.Freire - Carlos Vianna Freire
 Freire - Domingos Freire fl. 1886
 F.O.Freire - Francisco O. Freire fl. 1979
 L.Freire - Luis Freire fl. 1977
 R.Freire - R. Freire fl. 1963
 S.E.Freire - Susana Edith Freire fl. 1986
 Freire-Fierro - Alina Freire-Fierro 1964-

Religión
Freire (sacerdote), un tipo de sacerdote.